Планти́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Входит в состав кантона Марсийи-ле-Эйе. Округ коммуны — Ножан-сюр-Сен.

Код INSEE коммуны — 10290.

Коммуна расположена приблизительно в 120 км к юго-востоку от Парижа, в 95 км юго-западнее Шалон-ан-Шампани, в 32 км к западу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 189 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 99 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 68 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 68,7 %, в 1999 году было 63,2 %). Из 68 активных работали 61 человек (39 мужчин и 22 женщины), безработных было 7 (3 мужчины и 4 женщины). Среди 31 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 12 — пенсионерами, 15 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об